Die 100. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  100. Jäger-Division (Wehrmacht) (1942), vormals 100. Leichte Infanterie-Division (1940)
  100. Division (Japanisches Kaiserreich)
  100. Schützendivision (Sowjetunion), 1923 aufgestellt, vor dem Zweiten Weltkrieg in Bobruisk, kämpfte im Winterkrieg, wurde im September 1941 zur 1. Garde-Schützendivision
  100th Infantry Division (Vereinigte Staaten)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern